Фабрис Санторо — победитель соревнований.

Посев 

  Фабрис Санторо (Титул)
  Жиль Мюллер (Первый раунд)
  Михаэль Беррер (Отказ)
  Тьягу Алвес ''(Полуфинал)

<li> Михаил Елгин (Первый раунд)
<li> Николя Маю (Четвертьфинал)
<li> Крис Гуччоне (Первый раунд)
<li> Кароль Бек (Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2009